Кристиан «Свартен» Хенриксен (; 3 марта 1911, Ши — 8 февраля 2004) — норвежский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года. Играл на позиции полузащитника и нападающего. Позднее был футбольным тренером.

Биография 
Хенриксен выступал за клубы «Гленг», «Сарпсборг», «Фригг» и «Люн». За сборную Норвегии провёл 28 игр, также сыграл два матча за вторую сборную Норвегии. В составе сборной Норвегии в 1936 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр, а также в 1938 году играл на чемпионате мира.

21 октября 1945 года Хенриксен участвовал в матче против команды Швеции, в котором Норвегия разгромно проиграла со счётом 10:0. После девятого гола Хенриксен заявил «Теперь мы были бы согласны на ничью», констатировав огромный регресс в развитии норвежского футбола, а эта фраза стала крылатой в норвежской футбольной культуре.

Позднее Хенриксен руководил клубом «Волеренга» дважды, а в 1959 году некоторое время возглавлял норвежскую сборную. Вместе с Фредриком Хорном является автором книги «Бронзовая команда: Золотой век в норвежском футболе» (), изданной в 1946 году.

Хенриксен умер в 2004 году и был последним живущим на тот момент членом норвежской сборной, завоевавшей бронзовые награды на Берлинской Олимпиаде 1936 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Профиль на eu-football.info 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на footballzz.com 
 Профиль на worldcup-history.com 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Гленг»
Игроки ФК «Сарпсборг»
Игроки ФК «Фригг»
Игроки ФК «Люн»
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Волеренга»
Тренеры сборной Норвегии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года